Мильяр (, ) — французская и испанская фамилия. Известные носители:

 Мильяр, Виктор (1844-1921) — французский адвокат и политический деятель.
 Мильяр, Родриго (род. 1981) — чилийский футболист, полузащитник.